Biológia
 Szardínia (Sardina pilchardus) a heringek családjába tartozó tengeri hal.

Földrajz
 Szardínia, sziget a Földközi-tengerben, Olaszország része (:d:Q3760293)
 Szardínia, Olaszország autonóm régiója, Szardínia szigetén (:d:Q1462)  
 Szardínia a Szárd Királyság (másképp Szárd–Piemonti Királyság) rövid elnevezése